Saint-Trivier è il nome di due comuni francesi del dipartimento dell'Ain:
Saint-Trivier-de-Courtes
Saint-Trivier-sur-Moignans